

Geografia 
 Mazzarò – frazione del comune di Taormina, nella città metropolitana di Messina
 Monte Mazzaro – montagna delle Alpi Biellesi

Persone 
 Alessia Mazzaro – pallavolista italiana, centrale
 Julio Mázzaro – ex cestista argentino con cittadinanza italiana